Zöldköves gyűrű
Zöldköves gyűrű, A kék egér rajzfilm 24. epizódja, amelyet 1999-ben mutattak be.
A zöldköves gyűrű
A zöldköves gyűrű, Török Gyula 1918-ban megjelent regénye
A zöldköves gyűrű, a regényből 1975-ben készített és 1977-ben bemutatott tévéjáték Horváth Z. Gergely rendezésében.